Het bokstoernooi in de klasse vlieggewicht voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond  plaats van zaterdag 13 tot en met zondag 21 augustus. Regerend olympisch kampioen was Robeisy Ramírez uit Cuba; hij kwam tijdens deze Spelen niet in actie.

De boksers vochten in een knock-outsysteem, beginnend met de ronde van 32 en eindigend met de finale. Het bokstoernooi kende geen herkansingen voor de bronzen medailles: de verliezers van de halve finales wonnen beiden het brons. De gevechten zelf bestonden uit drie ronden van drie minuten. Een bokser kreeg  punten voor elke geslaagde stoot tegen het bovenlichaam of het hoofd van zijn opponent. De bokser met de meeste punten aan het einde van de derde ronde won, tenzij tussentijds een van de sporters langer dan tien seconden op de grond lag: hij was dan direct de verliezer.

De oorspronkelijke zilveren medaillewinnaar, de Rus Misja Alojan, werd in december 2016 alsnog gediskwalificeerd en zijn zilveren medaille ging naar de verliezer in de halve finale van de gouden medaillewinnaar Shakhobidin Zoirov, de Venezolaan Yoel Finol.

Toernooischema

Laatste vier 

 * Alojan werd later gediskwalificeerd.

Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Kwartfinale
| RD4 = Halve finale

| team-width=160
| score-width=20

| RD1-team03=  Jeyvier Cintrón
| RD1-score03= 1
| RD1-team04=  Olzhas Sattibajev
| RD1-score04= 2
| RD1-team05=  Shakhobidin Zoirov
| RD1-score05= 3
| RD1-team06=  Brendan Irvine
| RD1-score06= 0
| RD1-team07= 
| RD1-score07= 0
| RD1-team08=  Antonio Vargas
| RD1-score08= 2
| RD1-team11=  Yoel Finol
| RD1-score11= 3
| RD1-team12=  Leonel de los Santos
| RD1-score12= 0
| RD1-team13=  Fernando Martínez
| RD1-score13= 1
| RD1-team14=  Daniel Asenov
| RD1-score14= 2

| RD2-team01=  Elvin Mamishzada
| RD2-score01= 3
| RD2-team02=  Olzhas Sattibajev
| RD2-score02= 0
| RD2-team03= {{nowrap| Shakhobidin Zoirov}}
| RD2-score03= 3
| RD2-team04=  Antonio Vargas
| RD2-score04= 0
| RD2-team05=  Muhammad Ali
| RD2-score05= 0
| RD2-team06=  Yoel Finol
| RD2-score06= 3
| RD2-team07=  Daniel Asenov
| RD2-score07= 0
| RD2-team08=  Mohamed Flissi
| RD2-score08= 3

| RD3-team01=  Elvin Mamishzada
| RD3-score01= 0
| RD3-team02= {{nowrap| Shakhobidin Zoirov}}
| RD3-score02= 3
| RD3-team03=  Yoel Finol
| RD3-score03= 3
| RD3-team04=  Mohamed Flissi
| RD3-score04= 0

| RD4-team01=

Onderste helft 

Mannen 52